Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1994 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1993/94, 34-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 4 мая на стадионе «Паркен» в Копенгагене. В матче встретились английский «Арсенал» и итальянская «Парма».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1993/1994

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1994
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1994 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1994
Кубок обладателей кубков УЕФА 1994
События 4 мая
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Спорт в Дании в 1994 году
Международные соревнования по футболу в Дании